Травма ( — рана):

 Физическая травма — повреждение организма, вызванное внешним воздействием.
 Тупая травма — тип физической травмы, вызванной взаимодействием с тупым объектом.
 Психологическая травма — эмоциональное или психологическое потрясение, обычно возникающее вследствие чрезвычайно напряжённых или опасных для жизни ситуаций.
 Культовая травма () — вид психологической травмы, комплекс эмоциональных проблем, которые некоторые члены культов и новых религиозных движений испытывают, покинув данный культ, вследствие утраты доверия.
 Травма — психологический триллер Марка Эванса ().
 Травма — фильм ужасов Дарио Ардженто ().
 Травма — американский художественный фильм 1989 года, триллер с элементами детектива, снятый режиссёром Марком Ратлэндом